Рене́ Дозье́р (; ) — французский , депутат Национального собрания Франции, президент Регионального совета Пикардии.

Биография 

Родился 3 августа 1941 года в городе Ориньи-Сент-Бенуат (департамент Эна). Второй из четверых сыновей школьного учителя, Рене Дозьер окончил лицей в Сен-Кантене, затем парижский университет Сорбонна, получил степень по географии. В 1960—1964 годах был членом Национального совета Союза студентов-христиан. В 1967 году поступил на работу в службу сельского хозяйства департамента Эна. В 1968—1970 годах преподавал географию в колледже Святого Дамьена в провинции Квебек (Канада). В 1971 году впервые был включен в возглавляемый Робером Омоном список социалистов на муниципальных выборах в Лане. В состав городского совета он не прошёл, но уже в 1977 году список социалистов победил, и Рене Дозьер занял пост первого вице-мэра. В том же году он вступил в Социалистическую партию.

На тех же муниципальных выборах Рене Дозьер был впервые избран в региональный совет Пикардии, который возглавлял в 1981—1983 годах. В 1983 году был избран мэром Лана.

На протяжении 16 лет, с 1986 по 2002 годы, Рене Дозьер вел борьбу с правым политиком Жаном-Клодом Ламаном на всех уровнях: мэра Лана, члена Генерального совета департамента Эна от кантона Лан-Юг, депутата Национального Собрания от 1-го округа Эны. Борьба шла с переменным успехом, но в конце концов Дозьер везде одолел своего принципиального противника.

В 2007 году, перед очередными выборами в Национальное Собрание, региональное отделение Социалистической партии неожиданно предпочло выдвинуть официальным кандидатом не популярного депутата Дозьера, а члена городского совета Лана и вице-президента Генерального совета Фаваза Кариме. Дозьер отказался подчиниться этому решению, принял участие в выборах как независимый левый кандидат и одержал победу, за что был исключен из Социалистической партии.

Накануне выборов 2012 года социалисты решили все-таки объявить Дозьера своим официальным кандидатом, но в качестве заместителя он должен был согласиться на кандидатуру своего бывшего соперника Кариме. Дозьер отказался, что вызвало раскол в рядах партийного отделения Эны, после чего вновь выставил свою кандидатуру отдельно от партии и вновь победил Кариме.

Рене Дозьер известен постоянными запросами к правительству относительно расходов Президента Франции.

После праймериз левых в 2017 году объявил, что не будет голосовать за Бенуа Амона, чья программа, по его мнению, отражает взгляды не «разумных левых», а «левых, которые упиваются протестной оппозицией в компании крайне левых». На президентских выборах 2017 года он поддерживал Эмманюэля Макрона. В парламентских выборах 2017 года не участвовал.

31 мая 2018 года объявил о создании Обсерватории общественной этики, мозгового центра, объединяющего учёных и парламентариев для разработки предложений по повышению роли этики в ведении государственных дел.

Занимаемые выборные должности 

 13.03.1977 — 01.10.1980 — вице-мэр города Лан.
 13.03.1977 — 30.06.1981 — член регионального совета Пикардии.
 02.10.1980 — 13.03.1983 — член городского совета Лан.
 01.07.1981 — 01.04.1983 — президент регионального совета Пикардии.
 14.03.1983 — 12.03.1989 — мэр города Лан.
 02.04.1983 — 27.06.1988 — член регионального совета Пикардии.
 13.06.1988 — 01.04.1993 — депутат Национального собрания Франции от 1-го избирательного округа департамента Эна.
 20.03.1989 — 18.03.2001 — член городского совета Лана.
 15.03.1993 — 16.03.2008 — член Генерального совета департамента Эна от кантона Лан-Юг.
 12.06.1997 — 20.06.2017 — депутат Национального Собрания Франции от 1-го избирательного округа департамента Эна.

См. также 
 Депутаты Национального Собрания от департамента Эна
 Депутаты Национального Собрания Франции

Примечания

Ссылки 
 Персональная страница на сайте Национального Собрания Франции

Депутаты Национального собрания Франции
Члены французской Социалистической партии (1969)
Бывшие президенты региональных советов Франции